Улица Героев Украинской повстанческой армии — одна из магистральных улиц во Франковском районе Львова (Украина). Находится в исторической местности Новый Свет. Соединяет улицы Бандеры и Кульпарковскую, проходит параллельно улицам Антоновича и Городоцкой. В застройке улицы присутствуют модерн, польский и советский конструктивизм, «сталинки». Улица имеет одностороннее движение (в сторону от центра города). По улице проложены троллейбусные линии, работают маршруты № 2, № 9 и № 10.

Названия 
 До 1870 года — Кладбищенская боковая (так как пролегала неподалёку от Городоцкого кладбища) и Пиллеровка (в честь львовских издателей ХІX века Пиллеров).
 1871—1919 годы — улица Пильная.
 1919—1941 годы — улица Львовских детей в честь молодых львовян, погибших в составе австрийской армии во время Первой мировой войны.
 1941—1944 годы — Гинденбургштрассе, в честь немецкого военачальника Пауля фон Гинденбурга
 С 1944 года — улица Тургенева, в честь русского писателя ХІX века Ивана Тургенева.
 В 2008 году переименована в улицу героев Украинской повстанческой армии. За это решение проголосовали 69 из 90 депутатов львовского городского совета, против не проголосовал никто, остальные 16 депутатов, находившиеся в зале, не приняли участие в голосовании. Против такого решения выступили львовские коммунисты. Консул Российской Федерации во Львове Евгений Гузеев назвал это решение горсовета «недружественным шагом по отношению к России».

Здания 
 № 23. При Польше занимала пекарня Финстера, в советский и современный период — Львовские городские электросети (Франковского района).
 № 25/27. При Польше фабрика электрических ламп Zareg, ныне — оптовая база.
 № 35. Баня, здание начала 1960-х.
 № 72. Бывший корпус обанкротившегося Львовского завода телеграфной аппаратуры, ныне здание используется под офисы.
 № 73 Главный корпус практически ликвидированного завода кинескопов (построен в 1954 году). Здания предприятия занимают территорию между улицами Антоновича, Героев УПА, Железняка и Кульпарковской, частично разрушены, частично используются как офисные, торговые или производственные помещения других организаций. В здании завода в советское время находилась вечерняя средняя школа рабочей молодежи № 17 с русским языком обучения.
 № 74. Шестиэтажный корпус 1960-х годов, построенный для Львовского завода телеграфной аппаратуры.
 № 80. Здание начала 1970-х, построенное для столовой завода кинескопов и детского сада. С 1990-х здание занимают ночной клуб «Лерой» и ресторан.

Галерея

Примечания

Ссылки 

Улицы Львова